Густаво Валькарсель Веласко (; 17 декабря 1921, Арекипа — 3 мая 1990, Лима) — перуанский писатель, поэт, публицист, историк, журналист, редактор, политический и общественный деятель.
Лауреат Национальной литературной премии Перу (1948).

Биография 
Учился в Лиме у салезианцев (1928—1939). В 1939 году поступил в Университет Сан-Маркос. Изучал литературу. В студенческие годы активно участвовал в деятельности Американского народно-революционного альянса. Подвергался преследованиям со стороны правящих кругов Перу. В результате университетское образование получил лишь в 1947 году.

В 1950 году основал журнал «Idea».

За политическую деятельность в 1951 году был изгнан из страны. До 1957 г. жил в эмиграции в Мексике, где посвятил себя журналистике, сотрудничал с прогрессивной прессой.

Член Перуанской коммунистической партии с 1955 года.

В 1957 году, после восстановления демократии, вернулся в Перу.

Редактор литературных и публицистических журналов «Идеа» («Idea», 1950—1951), «Орисонте» («Horizonte», 1953—1954), газет «Перу популар» («Perú Popular», 1959—1960), «Френте» («Frente», 1962) и «Унидад» («Unidad», 1962—1963) — органа ЦК Перуанской коммунистической партии.

Позже, был корреспондентом советского агентства печати «Новости» и редактором основанного им журнала Panorama Internacional (1969—1978).

Творчество 
Автор социально-политического романа «Тюрьма» (1951), поэтических сборников «Конец времени и розы» (1948; Национальная премия), «Поэмы изгнания» (1956), «Прошу слова» (1962), поэмы «Ленин» (1967), очерков (в том числе «СССР: полвека непобедимой революции», 1967), драмы «Рассвет в тумане» (1960).

Основная тема произведений — революция, борьба за лучшее будущее.

Избранные произведения 
Поэмы
 Confín del tiempo y de la rosa (1948), сборник из 28 сонетов
 Poemas del destierro (1956)
 Cantos del amor terrestre (1957)
 Cinco poemas sin fin (1959)
 Cuba sí, yanquis no (1961)
 Pido la palabra (1965)
 Poesía extremista (1967)
 Pentagrama de Chile antifascista (1975)
Антологии поэзии
 Sus mejores poemas (1960)
 Poesía revolucionaria (1962)
Драма
 El amanecer latente (1960)
Роман
 La prisión (1951)
Другие сочинения
 Apología de un hombre (1945)
 La agonía del Perú (1952), хроника
 Artículos literarios (1960)
 Ensayos (1960)
 Reportaje al futuro (1963—1967), описание поездки в Советский Союз
 Breve historia de la revolución bolchevique (1967).
 Perú. Mural de un pueblo (1965)
 Canción de amor para la papa (1988).

Примечания

Литература 
 Энциклопедический справочник «Латинская Америка». — М.: Советская Энциклопедия. Главный редактор В. В. Вольский. 1979—1982.

Ссылки 
 Gustavo Valcárcel, amor terrestre por Rosina

Члены Американского народно-революционного альянса
Коммунисты Перу
Редакторы Перу
Публицисты Перу
Лауреаты литературных премий